Лос Десмонтес има више значења:

 Лос Десмонтес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Десмонтес (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Десмонтес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Десмонтес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Десмонтес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Десмонтес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Десмонтес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Десмонтес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Десмонтес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Десмонтес, Доња Мануела (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Десмонтес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Десмонтес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Десмонтес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Десмонтес (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Десмонтес (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Десмонтес (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Десмонтес (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Десмонтес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Десмонтес (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Десмонтес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Десмонтес (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику